OBE (lub OOBE) (ang. Out-of-Body Experience) – doświadczenie poza ciałem
 OBE – kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego

Zobacz też 
 Obe